В соревнованиях по хоккею среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 принимают участие 12 команд, имеющих в заявке по 25 хоккеистов.

Группа A



13 января 2022 года был объявлен состав на Игры.





Группа B

23 января 2022 года был объявлен состав на Игры.

13 января 2022 года был объявлен состав на Игры.



18 января 2022 года был объявлен состав на Игры.

Группа C





18 января 2022 года был объявлен состав на Игры.



Примечания